Спортивный клуб «Магдебург» () — германский мужской профессиональный гандбольный клуб из одноименного города.

История 
Спортивный клуб Магдебург был образован 1 марта 1955 года. Магдебург выступал в чемпионате ГДР по гандболу. Выигрывал чемпионат ГДР десять раз, в 1978 и 1981 году Магдебург выигрывал Кубок Европейских чемпионов. После объединения Германии ГК Магдебург выступал в бундеслиге. В сезоне 1991/92 ГК Магдебург занял в чемпионате Германии 3 место. В 2001 году ГК Магдебург выиграл чемпионат Германии.

Сезоны 
Список сезонов клуба ГК Магдебург в бундеслиги с 2000 года.

Главные тренеры 
 1957-1962 — Ханс-Юрген Венде
 1962-11/1967 — Бернхард Кандула
 1/1969-1/1989 — Клаус Миснер
 1/1989-6/1993 — Хартмут Крюгер
 7/1993-6/1994 — Ингольф Вигерт
 7/1994-1/1999 — Лотар Дёринг
 1/1999-6/1999 — Петер Рост
 6/1999-1/2006 — Альфред Гисласон
 1/2006-6/2006 — Георге Лику
 6/2006-11/2007 — Богдан Вента
 11/2007-1/2008 — Хельмут Куррат
 1/2008-12/2009 — Михаэль Биглер
 1/2010-6/2010 — Свен Лизеганг
 7/2010-12/2013 — Франк Карстенс
 12/2013-6/2014 — Уве Юнгандреас
 7/2014-12/2015 — Гейр Свейнссон
 12/2015 — Томас Свенссон
 12/2015- — Беннет Вигерт

Награды
 Победитель чемпионата ГДР: 1970, 1977, 1980, 1981, 1982. 1983, 1984, 1985, 1988, 1991
 Победитель чемпионата Германии: 2001, 2022
 Обладатель кубка ГДР: 1977, 1978, 1984, 1990
 Turniermeisterschaft: 1970
 Обладатель кубка Германии: 1996, 2016
 Обладатель суперкубка Германии: 1996, 2001
 Победитель Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов ЕГФ: 1978, 1981, 2002
 Обладатель Кубка ЕГФ / Лиги Европы ЕГФ: 1999, 2001, 2007, 2021
 EHF Champions Trophy: 1981, 2001, 2002
 IHF Super Globe: 2021, 2022

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 

  Хеннинг Фриц
  Сильвио Хайневеттер
  Штефан Крецшмар
  Фабиан Бём
  Беннет Вегерт
  Майк Махулла
  Томас Кнорр
  Йохханес Биттер
   Джоэль Абати
  Оулавюр Стефаунссон
  Кароль Белецкий
  Гжегож Ткачик
  Бартош Юрецкий
  Олег Кулешов
  Василий Кудинов
  Ненад Перуничич

Ссылки 
 Offizielle Homepage - SC Magdeburg Handball

Гандбольные клубы Германии